Поєніца () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Думітрешть.
 Поєніца () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Белілешть.
 Поєніца () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Пояна.
 Поєніца () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Бустукін.
 Поєніца () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Балша.
 Поєніца () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Голешть.
 Поєніца () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Арієшень.
 Поєніца () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Вінцу-де-Жос.
 Поєніца () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Лівезень.
 Поєніца () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Бебень.
 Поєніца () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Кирца.